Вечирчино () — село,
Краснознаменский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320483402. Население по переписи 2001 года составляло 124 человека.

Географическое положение 
Село Вечирчино находится в 1,5 км от села Осняги.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  и 
железная дорога, станция Осняги в 2-х км.

История 
 1628 — дата основания.

Примечания